Icarus (Ikarus) — написание имени персонажа древнегреческой мифологии Икара в различных языках.

Наука и техника 
 Ikarus — венгерская автобусостроительная компания, основанная в 1895 году.
 Ikarus — название сербской авиастроительной (с 1954 года — автобусостроительной) компании Икарбус в 1923—1992 годах.
 Ikarus IK-2 — югославский истребитель, эксплуатировавшийся с 1939 по 1942 год.
  — двухместный самолёт, производящийся в Германии с 1996 года компанией .
 Icarus — научный журнал по планетологии, выпускаемый в США с 1962 года.

Музыка 
 Ikarus — концертный альбом Яромира Ногавицы (2008).
 Icarus Falls (альбом) — второй альбом певца Зейна Малика (2018)
Icarus — песня с альбома Divisions американской рок-группы Starset (2021).

Программное обеспечение 
 IKARUS Security Software — антивирусное программное обеспечение австрийского производства (разрабатывается с 1986 года).
 Icarus Verilog — компилятор языка описания аппаратуры Verilog (выпускается с 1998 года).

Аббревиатура 
  — проект по отслеживанию миграций мелких птиц и рукокрылых, стартовавший в 2002 году.
  — эксперимент по изучению нейтрино, проводящийся в Национальной лаборатории Гран-Сассо (Италия).
 IKAROS — космический аппарат с солнечным парусом, созданный Японским агентством аэрокосмических исследований (2010).

См. также